Иса́к Нура́ков (; 1906 год, село Додомель — 1982 год, село Казарман, Тогуз-Тороуский район, Джалал-Абадская область) — старший табунщик колхоза «Додомель» Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Киргизской ССР.

Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации возвратился в родное село, где трудился чабаном в колхозе «Додомель» Тогуз-Тороуского района. Позднее возглавлял бригаду чабанов.

В 1947 году бригада Исака Нуракова вырастила в среднем по 100 ягнят от каждой сотни овцематок. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской (1951—1955).

После выхода на пенсию проживал в селе Казарман, где скончался в 1982 году.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош областы энциклопедия, Фрунзе, 1989.